Minami – cittadina giapponese della prefettura di Tokushima
 Minami – nome giapponese
 Haruo Minami – cantante enka giapponese
 Yūta Minami – calciatore giapponese
 Minami – attrice giapponese